est une revue musicale de John Hastings Turner et Cole Porter.
 , film américain réalisé par Kurt Neumann en 1934.
 Wake Up and Dream, film américain réalisé par Lloyd Bacon en 1946.

Homonymie